Виттен () — многозначный термин.

Фамилия 
 Виттен (дворянский род) — дворянский род.
Виттен, Джек (1939 — 2018)— американский художник и скульптор.
 Виттен, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 499; 26 ноября 1787.
 Виттен, Фёдор Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 8777; 26 ноября 1851.
 Виттен, Эдвард (род. 1951) — американский физик-теоретик, лауреат Филдсовской премии (1990).

Другое 
 Виттен — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Виттен (монета) — германская серебряная монета.

См. также 
 Витте де Витт (1929) — эсминец флота Нидерландов.
 Витен
 Витт
 Витте